| escaños2_título = Concejales en Canarias
| escaños2 = 
| escaños3_título = Parlamento de Canarias
| escaños3 = 
| escaños4_título = Congreso de los Diputados
| escaños4 = 
| escaños5_título = Senado
| escaños5 = 
| escaños1 = 
| publicación = 
| radio = 
| web = proyecto-drago.info
| notas = 
}}
Proyecto Drago es una asociación de carácter sociopolítico creada en octubre de 2022 por, entre otras, Alberto Rodríguez Rodríguez.Proyecto Drago tiene una vertiente electoral, Drago Canarias, que tiene previsto presentarse a las elecciones autonómicas de España de 2023, a las elecciones a los Cabildos Insulares, y a las Elecciones municipales de España de 2023. Se define como una herramienta sociopolítica de obediencia canaria, transformadora, valiente, soberana, sin ataduras, de progreso y confederal.

Historia

Antecedentes 
El 20 de enero de 2021, el Tribunal Supremo imputó a Rodríguez por un presunto delito de atentado contra la autoridad y falta o delito leve de lesiones por unos incidentes ocurridos en 2014. El alto tribunal inició el procedimiento una vez que el Congreso de los Diputados aceptó el suplicatorio solicitado en diciembre de 2020. En octubre de 2021 le condenó por atentado a la autoridad, teniendo que pagar una multa de 540 euros en compensación por evitar la pena privativa de libertad y siendo inhabilitado para el ejercicio de cargo público. Fue inhabilitado como diputado el 22 de octubre de 2021, tras unas semanas de polémica entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados. El 23 de octubre anunció que abandonaba Podemos.

Ideología 
Pretende ser un un proyecto “de obediencia canaria”, que no debería depender de ninguna ideología.Alberto Rodríguez también reconoció la referencia de Proyecto Drago en la extinta Unión del Pueblo Canario (UPC). 

En Proyecto Drago consideran que es justo y honesto exponer, desde su perspectiva, las cuestiones prioritarias que afectan directamente al presente y futuro del archipiélago y sus habitantes, incluyendo a aquellos que han tenido que emigrar de las Islas Canarias y desean regresar. Así, Proyecto Drago considera como prioritario atender a la:

 Capacidad de carga del archipiélago y límites demográficos.
 Crecimiento turístico descontrolado en un territorio finito.
 Precios y disponibilidad de vivienda asequible para la población local.
 Desvío masivo de recursos públicos a manos privadas a través de conciertos, sobre todo en educación y sanidad. Inoperatividad y grave déficit del sistema público de cuidados (sanidad, dependencia, crianza y salud mental).
 Democratización y diversificación del ecosistema mediático.
 Revisión del Régimen Económico y Fiscal.
 Feminismo y diversidad desde la canariedad.
 Relaciones laborales en nuestro ámbito geográfico. Paro estructural y pérdida alarmante de poder adquisitivo de salarios.
 Juventud canaria: falta de oportunidades, frustración de expectativas y exilio forzado.
 Cultura canaria autorreferenciada como motor de cambio del archipiélago.
 Canarias: cárcel a cielo abierto para personas migrantes y vulneración de derechos.
 Fragilidad del modelo energético y alimentario y dependencia crónica del exterior.
 Canarias ante el fin del petróleo «barato».
 Colapso de la movilidad y ausencia de políticas públicas más allá del coche.
 Animales: derechos y sostenibilidad.

Acuerdos 

El 23 de enero de 2023, Proyecto Drago anunció que se sumaría al Acuerdo del Turia, promovido por formaciones como Compromís, Más País, Verdes Equo, Chunta Aragonesista o MÉS per Illes Balears. No es una alianza electoral, sino se trata de un pacto de colaboración entre fuerzas que comparten objetivos de arraigo territorial y justicia social.

Elecciones 
A través de su vertiente electoral, Drago Canarias, tiene previsto presentarse a las Elecciones autonómicas de España de 2023, a las elecciones a los Cabildos Insulares y a las Elecciones municipales de España de 2023.

Acuerdos electorales

Acuerdo con Verdes Equo Canarias 
Proyecto Drago anunció un acuerdo entre Drago Canarias y Verdes Equo Canarias firmado el 1 de febrero de 2023 en Telde, Gran Canaria. El objetivo del acuerdo es alcanzar un programa común con visión confederal canaria y establecer lazos de hermandad entre ambos espacios. El acuerdo también contempla que ambos partidos concurrirán juntos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y que explorarán la incorporación de otras formaciones progresistas y verdes.

Acuerdo con Canarias Verde 
Dos días después del anuncio del acuerdo con Verdes Equo Canarias, el 3 de febrero firmaron un documento en el que se amplía el acuerdo inicial entre las dos formaciones, uniéndose Canarias Verde (Los Verdes y Ahora Canarias). El objetivo del acuerdo es presentarse como una opción progresista y ecologista para Canarias. El acuerdo también contempla que se puedan sumar otras fuerzas a esta confluencia electoral.

Drago Verdes Canarias 
El 3 de marzo de 2023, Drago Canarias, junto a Verdes Equo Canarias y Los Verdes Canarias anunciaron que concurrirían juntas bajo la denominación 'Drago Verdes Canarias'. El objetivo de esta alianza es la defensa y el desarrollo de Canarias desde la sostenibilidad como base para un futuro económico, social y cultural. Drago Verdes Canarias también quiere dignificar la vida institucional y social en Canarias ante el descrédito de la clase política y movilizar a los canarios para que no se abstengan a votar.

Elecciones al Parlamento de Canarias de 2023 
De momento está intentando conformar una candidatura integrada por los siguientes partidos políticos:
Drago Canarias-Proyecto Drago, Podemos (Canarias), Izquierda Unida Canaria, Sí Se Puede (Canarias), Verdes Equo (Canarias), Los Verdes de Canarias, Ahora Canarias, Alianza Verde (Canarias) y Sumar (Canarias)

Referencias 

Partidos políticos de Canarias
Partidos políticos fundados en 2022